Fridrich II. Meklenbursko-Zvěřínský, zvaný Pobožný (9. listopadu 1717, Schwerin – 21. dubna 1785, Ludwigslust) byl od roku 1756 meklenbursko-zvěřínským vévodou.

Původ a dětství 
Fridrich se narodil ve Schwerinu jako nejstarší syn vévody Kristiána Ludvíka II. Meklenbursko-Zvěřínského a jeho manželky Gustavy Karoliny Meklenbursko-Střelické.

Na jeho intelektuální a duchovní vývoj měla v jeho dětství a mládí jeho prateta Augusta Meklenbursko-Zvěřínská, v podstatě mu vštěpila víru v pietismus.

Meklenbursko-zvěřínský vévoda 
Po smrti svého otce v roce 1756 se stal devětatřicetiletý Fridrich vévodou jako Fridrich II. Krátce po jeho nástupu na trůn byla země zapojena do sedmileté války.

Fridrich byl příznivec pietismu, podporoval školský systém, propagoval textilní výrobu a zrušil mučení. V roce 1764 se přestěhoval ze sídla ve Schwerinu na zámek Ludwigslust. V roce 1765 pověřil architekta Johanna Joachima Busche výstavbou císařského kostela a v letech 1772 až 1776 pokračoval v rozšíření zámku Ludwigslust.

Sňatek 
Osmadvacetiletý Fridrich se 2. března 1746 ve Schwedtu oženil s o pět let mladší Luisou Frederikou, dcerou dědičného prince Fridricha Ludvíka Württemberského a markraběnky Henrietty Marie Braniborsko-Schwedtské. Manželé spolu měli čtyři děti, žádné se však nedožilo dospělosti.

Vévoda Fridrich zemřel 21. dubna 1785 v Ludwigslustu ve věku 67 let. Poté zdědil vévodství jeho synovec Fridrich František, syn jeho bratra Ludvíka.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. listopadu
Narození v roce 1717
Narození ve Schwerinu
Úmrtí 21. dubna
Úmrtí v roce 1785
Úmrtí v Meklenbursku-Předním Pomořansku
Dynastie Meklenburských
Muži